Люм и Авнер  () — американская комедийная радиопрограмма, созданная Честером Лауком и Норрисом Гоффом и выходившая с 1931 по 1954 год. Созданный Честером Лауком и Норрисом Гоффом, который транслировался с 1931 по 1954 год. Шоу, созданное по образцу жизни в маленьком городке Уотерс, штат Арканзас, недалеко от того места, где выросли Лаук и Гофф, оказалось чрезвычайно популярным. В 1936 году Уотерс изменил свое название на Пайн-Ридж в честь вымышленного города из радиосериала. На протяжении всей своей жизни Люм и Авнер появлялись во всех четырёх основных радиосетях: NBC, Mutual, CBS и ABC (ранее NBC Blue).

Сюжет 
Сериал был создан коллегами по фильму Честером Лауком (сыгравшим Колумба «Лама» Эдвардса) и Норрисом Гоффом (Эбнер Пибоди). Два персонажа выступали как комический дуэт, а Лам обычно доминировал в паре, пока Эбнер пытался вырваться из-под его влияния. Как совладельцы магазина Jot 'em Down в вымышленном арканзасском городе Пайн-Ридж, они постоянно сталкивались с идеями для заработка только для того, чтобы оказаться обманутыми своим заклятым врагом Сквайром Скипом, прежде чем, наконец, находили способ вернуть всё назад. Лам и Эбнер разыгрывали деревенскую тему с обманчивой ловкостью. Лаук также играл дедушку Спирс и Седрика Виханта, в то время как Гофф играл Эбнера, сквайра Скимпа, Ллевелина «Мауси» Грея, Дика Хаддлстона и большинства других персонажей.

Люм и Авнер, как и большинство ситкомов тех времён, имел концертную домашнюю группу, в данном случае струнный оркестр в соответствии с деревенским юмором шоу. Одним из первых участников групып был Маршалл Джонс, ставший известным благодаря роли «дедушки».

История 
Лаук и Гофф были знакомы с детства и вместе учились в университете Арканзаса, где присоединились к братству Сигма Чи. Они выступили на местном уровне и организовали спектакль в жанре блэкфейс, что привело к прослушиванию на радиостанции KTHS в Хот-Спрингс. Перед прослушиванием двое мужчин из-за большого количества уже существующих блэкфейсов решили изменить свое выступление и изобразить двух деревенщин. Всего после нескольких выступлений в Хот-Спрингс их программу начало транслировать по всей стране радиосеть NBC, а Лам и Эбнер, спонсируемые Quaker Oats, работали до 1932 года. Уотерс, Арканзас.

Когда контракт с Quaker истек, Лаук и Гофф продолжили вещание на техасских станциях WBAP (Форт-Уэрт) и WFAA (Даллас). В 1933 году их спонсором примерно на год стали американские дилеры Ford. Спонсировавший программу в 1934—1937 годах Horlicks Malted Milk предлагал ряд рекламных материалов, включая альманахи и вымышленные газеты Pine Ridge. В этот период шоу транслировалось на чикагской радиостанции WGN, бывшей одной из основательниц радиосети Mutual Broadcasting System. С 1 июля 1935 года программа также начала выходить на WLW (Цинциннати, Огайо), KNX (Лос-Анджелес, Калифорния) и KFRC (Сан-Франциско). Наряду с «Одиноким рейнджером» «Лам и Эбнер» были одной из самых популярных программ Mutual. В 1936 году Дик Хаддлстон из Уотерса обратился в почтовое отделение США с просьбой изменить название города на Пайн-Ридж. Хлопья Postum спонсировал шоу в 1938-40 годах, прежде чем их место занял производитель Alka-Seltzer и One-A-Day Vitamins Miles Laboratories, ставшие самым продолжительным спонсором с 1941 по 1948 год.

В 1948 году шоу перешло от формата 15-минутной «комедийной мыльной оперы» к 30-минутной программы с собственным контентом. Были добавлены новые авторы, в том числе летающий тигр Роберт Т. Смит, а также оркестр и живая публика. Новый формат был непопулярен, и сериал вышел из эфира в 1950 году. Лаук и Гофф экспериментировали с другими форматами во время перерыва, наконец вернувшись к 15-минутному шоу с понедельника по пятницу на ABC в 1953 году, но шоу было прекращено в следующем году из-за конкуренции со стороны телевидения и слабого здоровья Гоффа (Гофф в конечном итоге выздоровел и продолжал появляться в СМИ вплоть до 1960-х годов). Дуэт дважды предпринимал попытки перейти на телевидение, но ни одна из этих попыток не была подхвачена телекомпанией.

Доступность записей 
Из созданных 5 тыс. программ сейчас существуют 1,63 тыс. Архив обширен между 1935 и 1948 годами, что является редкостью для 15-минутных шоу, которые обычно никогда не записывались (у большинства современных «Люму и Авнеру» дневных программ осталось менее 100 серий). Как и в случае с другими старыми радиопрограммами, очень мало сохранилось эфиров до 1935 года (в данном случае — два эпизода). Сохранились лишь несколько программ после 1948 года и некоторые программы возрождения 1953-54 годов; считается, что большинство записей этих шоу было уничтожено.

Фильмы 
Как и некоторые их современники, Лаук и Гофф имели возможность воплотить своих персонажей в жизнь в кино. В радиопередаче Lum & Abner от 29 марта 1940 года «Магазин закрывается, чтобы снимать фильм» было объявлено о перерыве в радиосериале, чтобы снять фильм «Мечты вслух», за которым последовали Застенчивый холостяк (1942), Две недели жизни (1943), Итак, это Вашингтон (1943), Идём в город (1944), Партнёры на время (1946), Люм и Авнер заграницей (1956). Последний фильм вышел через десять лет, когда «Люм и Авнер» давно покинули радиоэфир и изначально был сделан для телевидения разделен на три эпизода.

Примечания

Ссылки 
 «A Hindu Miracle Man Will Cure Lum (1941)» in the South Asian American Digital Archive (SAADA)
 1979 interview with Chester Lauck
 National Lum and Abner Society
 Lum and Abner Comic Strip
 Pine Ridge News (November, 1933)
 The All New «Lum & Abner» Comic Strips

Комедийные радиопрограммы США
Вымышленные хиллибилли
Комедийные дуэты США
Киносерии
Радиопрограммы Mutual Broadcasting System
Радиопрограммы NBC
Радиопрограммы NBC Blue Network
Радиопрограммы ABC